Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Soria. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 42000.

 
Soria